Вы́тегра:

 Вытегра — город в Вологодской области России. 
 Вытегра (река) — река в Вологодской области России, впадает в Онежское озеро.